A540 ou A-540 peut faire référence à :

Autoroutes 
  Autoroute 540 (A-540), autoroute urbaine de la ville de Québec ;
  Autoroute 540 (A-540), ancienne autoroute québécoise à Vaudreuil-Dorion.

Photographie 
 Canon PowerShot A540, un appareil photo numérique de Canon.